«Скандал» () — британский кинофильм режиссёра Майкла Кейтон-Джонса в драматическом жанре, снятый в 1989 году.

Сюжет 

Фильм основан на реальных событиях (так называемом «Деле Профьюмо»). Джон Профьюмо (Иэн МакКеллен) был в начале 60-х годов XX века военным министром Великобритании и вынужден был уйти в отставку в связи с обнародованием его связей с девушкой по вызову Кристин Килер (Джоан Уолли-Килмер), которая, как выяснилось, поддерживала связь также с Евгением Ивановым, военно-морским атташе Советского Союза в Лондоне.

В ролях 
 Джон Хёрт — Стивен Уорд
 Джоанн Уолли-Килмер — Кристин Килер
 Бриджит Фонда — Мэнди Рис-Дэвис
 Иэн МакКеллен — Джон Профьюмо
 Лесли Филлипс — лорд Билл Астор
 Бритт Экланд — Мариэлла Новотны
 Йерун Краббе — Евгений Иванов
 Оливер Форд Дэвис — мистер Вудс, британский разведчик из MI5
 Дэниэл Мэсси — Мервин Гриффит-Джонс
 Дебора Грант — Валери Хобсон

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы Майкла Кейтона-Джонса
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Великобритании 1989 года